Atzenhofen ist der Name folgender Orte:

 Atzenhofen (Berg), Ortsteil der Gemeinde Berg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Atzenhofen (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern